Dori (departement), een departement van Burkina Faso
 Dori (plaats), een stad in Burkina Faso
 Dori (Tolkien), een personage uit het boek De Hobbit
 Dorielton Gomes Nascimento, kortweg Dori genaamd, Braziliaans voetballer